Вікторія Родрігес і Бібіана Схофс були чинними чемпіонками, але цього разу Родрігес вирішила не брати участі.

Дзаламідзе Натела Георгіївна і Вероніка Кудерметова виграли титул, у фіналі перемігши пару Схофс і Барбора Штефкова з рахунком 6–4, 7–6(7–4).

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
Main Draw 

Mumbai Open, парний розряд